Christophe Arfeuillère, né le  à Ussel, est un homme politique français. Membre du parti Les Républicains, il est maire d'Ussel depuis 2014 et premier vice-président du conseil départemental de la Corrèze depuis 2015.

Biographie

Formation et carrière 
Christophe Arfeuillère a étudié au lycée Bernart-de-Ventadour à Ussel.

Il a été directeur de la concession automobile Opel d'Ussel. En 2004, il préside l’instance de coordination de gérontologie des cantons d’Ussel. À partir de 2015, il est aussi président de Corrèze Habitat.

Parcours politique 
Christophe Arfeuillère est maire délégué de la commune associée de La Tourette de 2001 à 2014.

Il est candidat en position non éligible sur la liste UMP aux élections régionales de 2010 en Limousin. La liste arrive en deuxième position lors du second tour avec 32,9 % des voix face à la liste du PS.

Lors des élections cantonales de 2011, il est élu conseiller général dans le canton d'Ussel-Ouest, en battant dès le premier tour la conseillère générale sortante et maire d'Ussel, Martine Leclerc (PS).

En , Christophe Arfeuillère annonce sa candidature aux élections municipales pour la sous-préfecture de la Corrèze, Ussel. Sa liste est élue le  avec 60,9 % des suffrages exprimés contre celle de Martine Leclerc. Le , il est élu maire d'Ussel par le conseil municipal.

Christophe Arfeuillère est élu conseiller départemental dans le canton d'Ussel lors des élections départementales de 2015, avec Marilou Padilla-Ratelade. Le binôme l'emporte au premier tour avec 50,5 % des suffrages exprimés, devant le binôme du PS. Le , il devient premier vice-président du conseil départemental de la Corrèze chargé du développement du territoire, du maintien des services publics et de l'administration générale de la collectivité.

Il assiste, le , au premier mariage homosexuel d'un parlementaire français, le sénateur Luc Carvounas.

Le , Christophe Arfeuillère est candidat à la présidence de la Haute-Corrèze Communauté. Alors qu'il est en tête du scrutin, il retire sa candidature à l'issue du second tour au profit de Pierre Chevalier et en devient le premier vice-président.

En , il annonce qu'il briguera un nouveau mandat de maire lors des élections municipales de 2020. Alors qu’il apparaît affaibli par des dissensions au sein de sa majorité , il reçoit en  le soutien de Christophe Jerretie, député LREM de la première circonscription de la Corrèze. Le , la liste de Christophe Arfeuillère arrive en tête du premier tour avec 48,2 % des suffrages, se qualifiant ainsi pour le second tour. Sa liste remporte le scrutin le  suivant avec 55,2 % des voix, face à celle du socialiste Pierrick Cronnier qui recueille 44,7 % des suffrages. Christophe Arfeuillère est réélu maire d'Ussel par le conseil municipal le , avec  et  blancs. Peu après, il est réélu à la vice-présidence de la Haute-Corrèze Communauté avec  sur 101, face à Daniel Delpy et Daniel Couderc.

Candidat à sa réélection dans le canton d'Ussel lors des élections départementales de 2021, il arrive largement en tête au premier tour avec 57,4 % des suffrages exprimés, mais la forte abstention ne lui permet pas d’être directement élu. Au second tour, Christophe Arfeuillère est réélu conseiller départemental avec 64,3 % des suffrages exprimés. Lors de l'installation du conseil départemental, le  il est réélu premier vice-président chargé du développement territorial, de la proximité et de l'évaluation des politiques publiques.

Il soutient Valérie Pécresse lors du Congrès des Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2022.

Vie privée 
Christophe Arfeuillère est marié et père de deux enfants.

Controverses et polémiques 
En , une polémique éclate entre Christophe Arfeuillère et sa première adjointe au sujet de la construction prévue d'un centre commercial sur la commune. Le , Françoise Béziat, première adjointe au maire d'Ussel, s’interroge sur le projet et se dit inquiète pour le centre-ville. Elle s'oppose en cela à Christophe Arfeuillère, qui parle d'un . Le , Christophe Jerretie, député de la Corrèze, décide d'intervenir dans ce débat en soutenant le projet et demande aux élus d'Ussel de revoir la place de Françoise Béziat au sein du conseil municipal : . Cette intervention est jugée  par Françoise Béziat, qui avait aussi été candidate aux élections législatives de 2017, et par Jean-Daniel Vilatte, président de la fédération LR de la Corrèze.

En , Christophe Arfeuillère accuse la Police nationale de faire preuve de . Il déclare au journal La Montagne : .

Le , Françoise Béziat démissionne du conseil municipal, invoquant des divergences importantes avec le maire d'Ussel. Il s'agit de la troisième démission au sein de l'équipe municipale en moins d'un an, deux élus ayant démissionné en avril et .

Détail des mandats et fonctions 
 Premier vice-président de la Haute-Corrèze Communauté (depuis 2017).
 Premier vice-président du conseil départemental de la Corrèze (depuis 2015).
 Conseiller départemental de la Corrèze, élu dans le canton d'Ussel (depuis 2015).
 Maire d'Ussel (depuis 2014).
 Conseiller général de la Corrèze, élu dans le canton d'Ussel-Ouest (2011-2015).
 Maire délégué de La Tourette (2001-2014).

Résultats électoraux

Élections cantonales et départementales

Élections municipales

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Conseil départemental de la Corrèze
 Liste des maires d'Ussel (Corrèze)
 Élections municipales de 2014 en Corrèze
 Élections municipales de 2020 en Corrèze

Liens externes 
  sur le site du conseil départemental de la Corrèze.

Ussel (Corrèze)
Personnalité liée à Ussel
Maire d'Ussel (Corrèze)
Conseiller général de la Corrèze
Conseiller départemental de la Corrèze
Maire membre de l'Union pour un mouvement populaire
Personnalité des Républicains
Naissance en août 1968
Naissance à Ussel (Corrèze)